Banding bezeichnet

 Einengung bzw. Verengung durch ein Band:
 Pulmonales Banding
 Gastric Banding mit einem Magenband
 Abschnüren von Hämorrhoiden
 Optische Filterung (Posterisation), siehe:
 Posterisation#Banding
 Trilineare Filterung